Михув () — сельская гмина (волость) в Польше, входит как административная единица в Любартувский повят, Люблинское воеводство. Население — 6413 человек (на 2004 год).

Соседние гмины 
 Гмина Абрамув
 Гмина Баранув
 Гмина Фирлей
 Гмина Езожаны
 Гмина Камёнка
 Гмина Коцк

Ссылки 
 Официальная страница

Гмины Люблинского воеводства